Батырбек Казбекович Цакулов (; ) — российский и словацкий борец вольного стиля осетинского происхождения, чемпион России, призёр чемпионата Европы.

Карьера 
В августе 2018 года в Одинцово стал чемпионом России. На чемпионате мира 2018 года выступил неудачно, заняв 7 место. В марте 2019 года в Сербии выиграл чемпионат Европы U23. В июле 2019 года стал бронзовым призёром чемпионата России в Сочи. В октябре 2019 года стал серебряным призёром чемпионата мира U23 в Венгрии. В январе 2020 года стал победителем Гран-При Ивана Ярыгина в Красноярске. 4 февраля 2020 года был включен в состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы.

С 2022 года выступает за Словакию.

Основные достижения 
 Чемпионат Европы по борьбе U23 2018 — 
 Чемпионат России по вольной борьбе 2018 — 
 Чемпионат мира по борьбе 2018 — 7
 Чемпионат Европы по борьбе U23 2019 — 
 Чемпионат России по вольной борьбе 2019 — 
 Чемпионат мира по борьбе U23 2019 — 
 Чемпион гран-при Иван Ярыгин 2020-
 Чемпионат России по вольной борьбе 2020 —

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Центра спортивной подготовки сборных команд Югры

Чемпионы России по вольной борьбе
Борцы Словакии
Борцы России